Anne van Orléans (1906-1986), Franse prinses uit het Huis Bourbon-Orléans, tante van haar naamgenote hieronder.
 Anne van Orléans (1938), Franse prinses uit het Huis Bourbon-Orléans, nichtje van haar naamgenote hierboven.